Comandante - uma patente
Ou ainda:
El Comandante
Ilhas Comandante

Desambiguação